Stati Uniti d'America
 Park Hills – città  della Contea di Kenton, Kentucky
 Park Hills – città della Contea di St. Francois, Missouri